Telepinu – hetycki bóg urodzaju
 Telepinu – król hetycki